Каса Бланка има више значења:
 Каса Бланка (Аризона)
 Каса Бланка (Тексас)